Halkbank Ankara (piłka siatkowa kobiet)
 Halkbank Ankara (piłka siatkowa mężczyzn)